Franciaország
Roquemaure, település Gard megyében
Roquemaure, település Tarn megyében